Sam Martin Pointe Michel Football Club é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2013–14.

Clubes de futebol da Dominica